Дахла:
 Дахла (Західна Сахара) — місто в Західній Сахарі.
 Дахла (Єгипет) — оаза в Єгипті.